Schmidten ist der Name folgender Orte:

 Schmidten (Rietheim-Weilheim), Ortsteil von Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Schmidten (Velden), Ortsteil von Velden, Landkreis Landshut, Bayern